Kenneth Chung (鐘萬年 / Chung Maan-Nin) è un insegnante di Wing Chun Kung Fu. Considerato come uno dei migliori allievi di Leung Sheung, il primo allievo di Yip Man a Hong Kong . Il suo Wing Chun si caratterizza e si differenzia dagli altri per l'enfasi particolare data ad una corretta struttura, rilassatezza al posto di velocità e forza muscolare, risultando in una dolce ma penetrante potenza.
"Puoi passare tutta la vita a praticare Wing Chun ma se non conosci le basi, prima o poi te ne pentirai. Puoi aver praticato Wing Chun per 40 anni ma senza le basi non sei niente."

Nel 2003, in riconoscimento ai servizi prestati alla comunità di Cupertino e della Bay Area di San Francisco e alle migliaia di studenti di Wing Chun a cui Kenneth Chung ha insegnato nel corso degli anni, la città di Cupertino in California ha proclamato il 23 agosto la "Giornata di Kenneth Chung".

Kenneth Chung attualmente insegna Wing Chun al Club Wing Chun della Stanford University. Egli conduce anche seminari in giro per il mondo.
Nel 2011 Kenneth Chung è stato eletto Maestro dell'anno dalla World Ving Tsun Athletic Association (WVTAA).

Lignaggio

Note

Collegamenti esterni